Топчиян — армянская фамилия.

Известные носители
 Топчиян, Захар Геворкович (1908—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Топчиян, Марлен Еновкович (1934—2014) — советский и российский учёный, специалист в области детонации.
 Топчиян, Николай Сергеевич (род. 1946) — моделист, занимается построением стендовых моделей деревянных кораблей XV—XIX в.в.
---
 Топчиян, Анаида Карапетовна (1947—2021) — советская и армянская актриса, прозаик, журналист и переводчик, заслуженная артистка Армянской ССР (1987).